Regierung de Geer steht für folgende Regierungen:

 Regierung De Geer den äldre, Regierung des Vereinigten Königreichs von Norwegen und Schweden 1876–1880 unter Louis De Geer (Politiker, 1818)
 Regierung De Geer den yngre, Regierung des Königreichs Schweden 1920/21 unter Louis De Geer (Politiker, 1854)

Siehe auch:
 Kabinett de Geer